Wapnick ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Wapnick (* 1970), südafrikanischer Squashspieler
 Kenneth Wapnick (1942–2013), US-amerikanischer Psychologe